Daura bezeichnet:

 einen historischen Hausa-Staat, siehe Emirat Daura
 eine Stadt in Nigeria, siehe Daura (Nigeria)
 eine Erdölraffinerie im Irak, siehe al-Daura